Esistono più comuni francesi con questo nome

Coutures – Dordogna
Coutures – Gironda
Coutures – Maine e Loira
Coutures – Tarn e Garonna